Petrúixino (Koltxúguino), localitat de la província de Vladímir, a Rússia
 Petrúixino (Sóbinka), localitat de la província de Vladímir, a Rússia